Valter Tamer (Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1969) é um psicanalista, trainer e consultor de PNL (Programação Neurolinguística), educador e escritor brasileiro.

Biografia 
Valter Tamer é formado em psicanálise na Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil. Tem-se dedicado à investigar e discutir questões relacionadas ao desenvolvimento humano.

Trabalhou na Universidade Candido Mendes, no Rio de Janeiro, onde assumiu como professor titular as cadeiras " Capital Humano" e " Capital Humano nas Organizações'. Foi convidado pelo Centro Universitário Celso Lisboa para inaugurar o MBA em Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas, assumindo as disciplinas " Comunicação Humana nos Processos Coorporativos" e "Comunicação e Relacionamento Interpessoal".

Com o objetivo de compartilhar tudo o que já aprendeu nestes 30 anos de estudos voltados ao desenvolvimento pessoal, criou a  Jornada da Plenitude® e já treina milhares de pessoas a alavancar suas vidas e suas carreiras.

Ligações externas 
 
 
 
 

Psicoterapeutas
Psicanalistas do Brasil
Autores de PNL
Educadores do estado do Rio de Janeiro
Desenvolvimento pessoal
Professores da Universidade Candido Mendes
Ex-pastores